Шестаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Шестаковское сельское поселение — входит в Кичменгско-Городецкий район

Воронежская область 
 Шестаковское сельское поселение — входит в Бобровский район

Кировская область 
 Шестаковское сельское поселение — входит в Слободской район